Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1973.

Setzliste 
Bekannt ist, dass die vorjährigen Finalteilnehmerinnen Helga Masthoff und Linda Tuero an Nr. 1 und Nr. 2 gesetzt wurden.

Qualifikation 
 Kayoko Fukuoka (Japan) – Heidrun Scholze 3:6, 6:1, 6:3
 Bärbel Käsler – Gaby Tremus 0:6, 6:1, 6:1
 Heidi Eisterlehner – Duk-hee Lee (Südkorea) 6:4, 5:7, 6:4
 Birgit Portscheller – Sabine Bernegger (Österreich) 7:5, 6:1
 Erika Schaar – Soon-Oh Lee (Südkorea) 6:3, 6:2

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 12. bis 18. Juni 1973, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 26. Jahrgang, Heft 13 (1. Juli-Ausgabe 1973)

Anmerkung: Bei einigen Ergebnissen gibt es leichte Abweichungen zwischen dem Hamburger Abendblatt und der Zeitschrift Tennis. Wir folgen hier der Zeitschrift Tennis.

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1973